Шаджапур:

 Шаджапур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Шаджапур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.